Клуб «Ванкувер Кэнакс» был основан в 1945 году как член Тихоокеанской хоккейной лиги (PCHL). В первом же сезоне команда завоевала Президентский Кубок (чемпионский титул). Через два года (в 1948 году) «Кэнакс» повторили это достижение. В 1952 году PCHL была переименована в Западную хоккейную лигу (WHL). Участвуя в этом турнире, «Кэнакс» еще четырежды завоевали чемпионское звание (в 1958, 1960, 1969, 1970 годах). В 1960 году Президентский кубок сменил название. Новым названием трофея стало «Кубок Лестера Патрика».

После неудачной попытки 1967 года вступить в НХЛ, Ванкувер Кэнакс, в конце концов, получил право участвовать в турнире в 1970 году. Результаты в новом турнире оказались значительно скромнее прежних достижений «косаток». За все время своего участия в НХЛ команда ни разу не смогла завоевать главный трофей турнира — Кубок Стэнли. Наивысшими достижениями являются три победы в Конференции (1982, 1994, 2011) и десять титулов чемпионов дивизиона.

Статистика команды по сезонам

Статистика выступления в PCHL и WHL 

Обозначения: GP = Игры, W = Победы, L = Поражения, T = Ничьи, Pts = Очки, GF = Заброшенные шайбы, GA = Пропущенные шайбы

Статистика выступления в НХЛ 

Обозначения: И = Игры, В = Победы, П = Поражения, Н = Ничьи, ПО = Поражения в овертайме (по буллитам), ШЗ = Заброшенные шайбы, ШП = Пропущенные шайбы, ШМ = Штрафное время (в минутах)

 1 Сезон был сокращен по причине локаута.
 2 Начиная с сезона 2005/2006 в каждой игре определяется победитель; графа «ПО» включает поражения по буллитам.
 3 Регулярный чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса
 4 Сезон был сокращён из-за пандемии коронавируса

См. также 
 Ванкувер Кэнакс
 Рекорды Ванкувер Кэнакс
 Список главных тренеров Ванкувер Кэнакс

Ссылки 
 Статистика 1945-48: Vancouver Canucks (1945-52)
 Статистика 1949-52: 1949-52 PCHL
 Статистика 1952-70: 1952-74 WHL
 Статистика 1970-н.в.: Vancouver Canucks (1970-)

 
Ванкувер Кэнакс